Ка́ртер Бёруэлл (; род. 18 ноября 1954, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США) — американский кинокомпозитор.

Биография 
В детстве обучался игре на фортепиано. Окончил в 1977 году Гарвардский университет, где обучался анимации и электронной музыке. После выпуска работал ассистентом в университетской студии электронной музыки. В 1979 создал анимационный фильм Help, I’m Being Crushed to Death by a Black Rectangle. Работал также в Нью-йоркском технологическом институте.

В 1980-е началась музыкальная карьера Бёруэлла; он играл в нескольких группах (The Same, Thick Pigeon и Radiante) и начал писать музыку для кино. Первый саундтрек, написанный Бёруэллом — к фильму «Просто кровь» братьев Коэн. В дальнейшем Бёруэлл стал наиболее известен именно как постоянный композитор Коэнов. Он написал музыку ко всем их фильмам, кроме «О, где же ты, брат?». Кроме того, Бёруэлл написал музыку для многих известных лент, в частности, для трёх фильмов Спайка Джонза («Быть Джоном Малковичем», «Адаптация» и «Там, где живут чудовища»), а также для «Теории заговора» Ричарда Доннера, «Залечь на дно в Брюгге» Мартина Макдонаха, «Сумерек» Кэтрин Хардвик.

Дискография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Картера Бёруэлла 

Лауреаты премии «Спутник»
Лауреаты прайм-тайм премии «Эмми»
Выпускники Гарвардского университета
Лауреаты Премии британского независимого кино за лучшую музыку
Композиторы анимации